(katalanisch für ‚Der Gesang der Vögel‘) ist ein altes Volks- und Weihnachtslied aus Katalonien.  In diesem Lied feiern mehr als dreißig kleine und große Vogelarten die Geburt Christi. Das Lied ist in der Melodie feierlich getragen, in einem Moll-Ton gesetzt und umfasst einen sehr großen Notenumfang.

Pau Casals beendete alle seine Exilkonzerte seit 1939 mit diesem Lied, wie auch beispielsweise das Konzert am 13. November 1961 im Weißen Haus vor Jackie und John F. Kennedy und geladenen Gästen in einem Arrangement für Cello und Klavier. Auf diese Weise wurde dieses Lied in ähnlicher Weise auch wie das Virolai de Montserrat neben der offiziellen katalanischen Hymne Els Segadors zu einem katalanischen Nationalsymbol, einer Art heimlichen Nationalhymne.

Der Liedtext 
Es folgt der Text in einer alten katalanischen Sprache, die manchmal von der aktuellen katalanischen Rechtschreibung abweicht, zusammen mit einer deutschen Übersetzung.

Somit treten nacheinander 32 verschiedene Vögel auf:

 Kaiseradler
 Sperling
 Grünfink
 Zeisig
 Hänfling
 Singdrossel
 Nachtigall
 Rotschwanz
 Schwarzkehlchen
 Goldhähnchen
 Kanarienvogel
 Heidelerche
 Amsel
 Kohlmeise
 Frankolinhuhn
 Spechte
 Gimpel
 Wachtel
 Kuckuck
 Wiedehopf
 Turteltaube
 Taube
 Rebhuhn
 Elster
 Misteldrossel
 Eichelhäher
 Stieglitz
 Buchfink
 Zwergohreule
 Steinkauz
 Waldkauz
 Uhu

Während des Spanischen Erbfolgekriegs (1701–1714) wurde im Jahr 1705 anlässlich des Besuchs des österreichischen Erzherzogs Karl in Barcelona eine politische Version des Liedes auf Flugblättern in Umlauf gebracht. Der Titel lautete: Cant dels Aucells quant arribaren los vaxells devant de Barcelona, y del desembarch de Carlos III (que Deu guarde), das heißt: „Gesang der Vögel bei der Ankunft der Schiffe vor Barcelona und der Landung von Karl III. (den Gott beschütze)“. In dieser Version bejubeln die Vögel den designierten spanischen Gegenkönig als den künftigen Retter des Landes.

Pau Casals und El cant dels ocells 

In seinen Memoiren äußert sich Pau Casals unter dem Titel Eine Weihnachtsgeschichte zu seiner Motivation, dieses beeindruckende Weihnachtslied in den Stand einer heimlichen katalanischen Hymne zu heben:

Pau Casals’ inniger Wunsch sollte nach Francos Tod im Jahr 1975 und der darauf folgenden , der Demokratisierung Spaniens, in Erfüllung gehen.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Volkslied
Weihnachtslied
Kultur (Katalonien)